Barry Jenkins (drummer), een Britse drummer van onder meer The Animals
 Barry Jenkins (filmmaker), een Amerikaanse filmregisseur en scenarioschrijver